Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1993 war die 20. Auflage der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand im Sheraton Hotel in Karatschi statt. Die größte Stadt Pakistans war damit nach 1966 zum zweiten Mal Gastgeber der Snookerweltmeisterschaft der Amateure.

Weltmeister wurde der Thailänder Tai Pichit durch einen 11:6-Sieg im Finale gegen seinen Landsmann Rom Surin.

Modus 
Die 65 teilnehmenden Spieler wurden in acht Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Vorrunde

Finalrunde

Century Breaks

Weblinks 
 IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1993 bei CueTracker

1993
Snookerveranstaltung 1993
Billardturnier in Karatschi